Уравнение Эргуна применяется в гидродинамике при расчётах задач течения однофазной жидкости в неподвижных слоях с определённой пористостью и плотностью упаковки частиц. Во всех случаях применения неподвижных слоёв перепад давления является одним из основных факторов. На перепад давления в слое влияют скорость жидкости, её плотность и вязкость, размер, форма и ориентация частиц, пористость слоя, шероховатость поверхности и, возможно, наличие стенок.

Полученное турецким инженером-химиком Сабри Эргуном в 1952 году уравнение описывает влияние на перепад давления всех эффектов, за исключением шероховатости и стенок:
 
где  — динамическая вязкость жидкости,  — пористость среды,  — плотность жидкости,  — характерный размер частиц, — скорость фильтрации жидкости, — фактор формы.

Перепад давления представляется в виде суммы двух слагаемых: первое слагаемое описывает влияние поверхностного трения, вторая — сопротивление формы. Значения постоянных 150 и 1,75 получены при обработке экспериментальных данных. В качестве частиц в этих исследованиях использовались шарики, цилиндры, таблетки, мраморная крошка и сортированный кокс.

Литература 
 Мартыненко О. Г., Михалевич А. А., Шикоз В. К. Справочник по теплообменникам. — В 2-х томах. — : Энергоатомиздат, 1987.

Гидродинамика